

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Van Buren – capoluogo della Contea di Crawford, Arkansas
 Van Buren – città della Contea di Grant, Indiana
 Van Buren – città della Contea di Aroostook, Maine
 Van Buren – chartered township della Contea di Wayne, Michigan
 Van Buren – capoluogo della Contea di Carter, Missouri
 Van Buren – città della Contea di Onondaga, New York
 Van Buren – villaggio della Contea di Hancock, Ohio

Persone 
 Amelia Van Buren – fotografa statunitense
 Angelica Van Buren – donna statunitense, nuora di Martin e sua first lady non ufficiale durante il mandato presidenziale
 Hannah Van Buren – donna statunitense, moglie di Martin
 Mabel Van Buren – attrice statunitense
 Martin Van Buren – politico statunitense, ottavo presidente degli Stati Uniti d'America
 Mick van Buren – calciatore olandese
 Steve Van Buren – giocatore di football americano statunitense

Videogiochi 
 Van Buren – nome in codice e versione alternativa di Fallout 3, prima che fosse sviluppato da Bethesda

Pagine correlate 
 Buren (disambigua) – pagina di disambiguazione